För det sydamerikanska savannlandskapet, se Gran Chaco, för provinsen i Argentina, se Chaco (provins).

Chaco är ett släkte av spindlar. Chaco ingår i familjen Nemesiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Chaco